Exochalara är ett släkte av svampar. Exochalara ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Exochalara